Bird kan avse:

 Bird – smeknamn för en amerikansk altsaxofonist och kompositör, se Charlie Parker
 Bird (film, 1988) –en amerikansk biografisk film från 1988 om jazzsaxofonisten Charlie "Bird" Parker
 Bird (transportföretag) – ett amerikanskt transportföretag

Geografi

Antarktis 

 Bird (udde i Antarktis),

Grenada 

 Bird Island (ö i Grenada),